Niccolini ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Niccolini (Abt) (1701–1769), italienischer Abt, Jurist und Gelehrter
 Antonio Niccolini (Architekt) (1772–1850), italienischer Architekt
 Dianora Niccolini (* 1936), italo-amerikanische Fotografin in den USA
 Francesco Niccolini (1639–1692), italienischer katholischer Erzbischof und Nuntius
 Giovanni Niccolini (1544–1611), Diplomat
 Giovanni Battista Niccolini (1792–1861), italienischer Dichter
 Pietro Niccolini (1572–1651), Erzbischof von Florenz